Prospect Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Prospect Hill Historic District (New Haven County, Connecticut), ID-Nr. 79002670
 Prospect Hill Historic District (Windham County, Connecticut), ID-Nr. 03000814
 Prospect Hill Historic District (Indiana), ID-Nr. 91000272
 Prospect Hill Historic District (Ohio), ID-Nr. 80003078
 Prospect Hill Historic District (Milwaukee County, Wisconsin), ID-Nr. 05000104
 Prospect Hill Historic District (Rock County, Wisconsin), ID-Nr. 92001558